Хариет Андершон () е шведска актриса. Тя става известна с главната роля във филма на Ингмар Бергман „Лято с Моника“ (1953).

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Шведски актьори и актриси
Родени в Стокхолм